Avinguda d'Aragó (Olot), carrer d'Olot
 Avinguda d'Aragó (València), carrer de València